Мировая группа — высшая ступень Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы, где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Турнирная сетка

Первый раунд

Великобритания — Япония

Сербия — Казахстан

Италия — Швейцария

Польша — Аргентина

Франция — Канада

Германия — Чехия

Австралия — США

Бельгия — Хорватия

Четвертьфиналы

Сербия — Великобритания

Италия — Аргентина

Чехия — Франция

США — Хорватия

Полуфиналы

Великобритания — Аргентина

Хорватия — Франция

Финал

Хорватия — Аргентина

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

1